Due classi di unità navali sono note come classe Spica
Classe Spica – torpediniere della Regia Marina degli anni'30.
Classe Spica – serie di motocannoniere della marina svedese, entrate in servizio a partire dagli anni'60.